V.League Top Match 2009 – torneo pallavolistico femminile
V.League Top Match 2009 – torneo pallavolistico maschile